Postal pode referir-se a:

Cartão postal - cartão de felicitação
Postal (Itália) (nome alemão Burgstall) - município italiano da Tirol Meridional
Postal (série)- séries de jogos de computador
Postal (filme) - filme de 2007 baseado na série de jogos

Ver também
Correio

Desambiguação